Селезневское общество — сельское общество, входившее в состав Шунгской волости Повенецкого уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Общество объединяло населённые пункты, расположенные возле деревни Селезнево, на озере Путкозеро и на территориях, прилегающих к ним.
Волостное правление располагалось в селении Шунгский погост.

В настоящее время территория общества относится к Медвежьегорскому району Карелии

Населённые пункты 
Согласно «Спискам населённых мест Олонецкой губернии» по переписям 1873 и 1905 годов общество состояло из следующих населённых пунктов:

Религия 
За православной общиной на территории общества — Шунгским приходом Повенецкого благочиния — числились следующие культовые постройки:
 Церковь Знамения Богородицы в Шуньге — каменная постройка 1856 года, сгорела в 1941 году.
 Часовня Преображения в Ричнаволоке — деревянная постройка 1750—1760 годов, не сохранилась.
 Часовня иконы Казанской Божьей Матери в Тугаринове — деревянная постройка 1816 года, не сохранилась.
 Часовня великомученицы Екатерины в Харине — деревянная постройка 1821 года, руинирована.
 Часовня иконы Казанской Божьей Матери в Ергачёве — деревянная постройка второй половины XVIII века, в 1943 году была разобрана и перевезена в Шуньгу, не сохранилась.
 Часовня усекновения главы Иоанна Предтечи в Шабалине — деревянная постройка около 1790—1840 годов, не сохранилась.
 Часовня Михаила Архангела и Вознесения в Подгорской-Фоминской — деревянная постройка 1760 года, .
 Часовня священномученика Антипы в Батове — деревянная постройка 1880 года, .

Также к Шунгскому приходу относился ряд часовен в деревнях Кажемского общества (в Глухой, Фомине и Горах у Мельницы).

В Паяницах существовал Паяницкий единоверческий приход с церковью Вознесения, деревянной постройкой около 1878 года, не сохранилась.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Населённые пункты Олонецкой губернии
Медвежьегорский район